Ло́рен Ли Смит (; род. 19 июня 1980, Ванкувер) — канадская актриса, известная по фильмам «Спи со мной», «Кошелёк или жизнь» и «Патология», а также по телесериалам «Мутанты Икс», «C.S.I.: Место преступления» и «Читающий мысли».

Биография 
Отчим Лорен снимал документальные фильмы. Пристрастие отчима оказало большое влияние на Лорен: она решила стать актрисой. Со своей семьёй она путешествовала по миру, а в 14 лет они обосновались в Лос-Анджелесе, Калифорния, и там Лорен занялась модельным бизнесом.

В 19 лет Лорен вернулась в Ванкувер, где подписала контракт со своим новым агентом. Вскоре после этого она получила свою первую роль в фильме «Убрать Картера», в котором снялся и Сильвестр Сталлоне, затем снялась в телефильме 2ge+her и у Джеймса Кэмерона в сериале «Тёмный ангел» для FOX TV. В 2000 году Лорен снялась в трёхсерийном фильме «Кристи», где сыграла главную роль.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Канады